Hotel Splendide (1932), een film van Michael Powell
Hotel Splendide (2000), een film van Terence Gross